Капикян — армянская фамилия.

 Известные носители
 Капикян, Альберт (1930—2014) — американский учёный-вирусолог.
 Капикян, Ованес Саакович (1894 — ?) — Герой Социалистического Труда.